Joan Vidal i Llobet (1984 - ), compositor i bateria català
 Joan Vidal de Ciurana (1971 - ), secretari del Govern de la XI Legislatura de la Generalitat de Catalunya
 Joan Vidal de Llobatera i Iglesias (1840 - 1909), advocat, periodista i polític carlí català
 Joan Vidal i Jumbert (1860 - 1928), escriptor, periodista i autor de teatre popular català
 Joan Vidal i Carlá (1828 - 1894), sacerdot, professor de teologia i polític carlí català
 Joan Vidal i Gayolà (1943 - ), antropòleg i polític català
 Joan Vidal i Prat (1893 - 1975), pioner de la radiodifusió a Espanya
 Joan Vidal i Ventosa (1880 - 1966), artista català, especialitzat en la pintura, el gravat i la fotografia
 Joan Vidal i Valls (1853 – 1925), advocat i polític republicà català, diputat provincial i regidor municipal 
 Joan Vidal i Ramos (1888 -1975), arquitecte alacantí i acadèmic
 Joan Vidal (prevere), prevere del segle XV